

Patronyme 

 Adam Ratajczyk (né en 2002), footballeur polonais ;
 Krzysztof Ratajczyk (né en 1973), footballeur polonais ;
 Rafał Ratajczyk (né en 1983), coureur cycliste sur piste polonais.